William Mason peut désigner :
 William Mason (1725–1797), poète, éditeur et un jardinier anglais ;
 William Mason (1829–1908), compositeur, pédagogue et pianiste américain ;
 William E. Mason (1850-1921), homme politique américain.